Батово може бити:

 Батово (Чајниче), насељено место у општини Чајниче, Република Српска, БиХ
 Батово (Добричка), насељено место у општини Добричка, Добричка област, Бугарска